Voltmer ist der Familienname folgender Personen:

 Elke Wulk-Voltmer (1914–?), deutsche Porträtmalerin
 Erich Voltmer (1913–1983), deutscher Journalist
 Federico Voltmer (geb. Fritz Voltmer; 1854–1921), deutscher Maler
 Ralf Voltmer (auch Fritz Voltmer; 1891–1943), deutscher Maler und Bühnenbildner 
 Sebastian Voltmer (* 1981), deutscher Filmemacher, Komponist und Astrofotograf
 Walter Voltmer (1884–1972), deutscher Maler